Петрохерсонецкий сельсовет — сельское поселение в Грачёвском районе Оренбургской области Российской Федерации.

Административный центр — село Петрохерсонец.

История 
9 марта 2005 года в соответствии с законом Оренбургской области № 1897/325-III-ОЗ образовано сельское поселение Петрохерсонецкий сельсовет, установлены границы муниципального образования.

26 июня 2013 года в соответствии с законом Оренбургской области № 1642/454-V-ОЗ Петрохерсонецкий сельсовет и Ягодинский сельсовет объединены с образованием муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района 

Муниципальные образования Грачёвского района Оренбургской области
Сельские поселения Оренбургской области